Пётр Павлович Васи́льев (1908—1994) — советский театральный режиссёр. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1950). Лауреат Сталинской премии третьей степени (1950).

Биография 
Сценическую деятельность начал в 1927 году в Государственной профклубной мастерской в Москве. В 1932 году по окончании ЦЕТЕТИСа был приглашён во вновь организованный Уральский театр Красной Армии (Свердловск), был его руководителем. Режиссёр Куйбышевского театра (1935—1943), Саратовского ТЮЗа (1943—1948), главный режиссёр Ярославского театра (1948—1953); с 1953 года работал в МАТС, МДТ имени М. Н. Ермоловой. С 1958 года — главный режиссёр МДТ имени Н. В. Гоголя.

С 1933 года занимался педагогической деятельностью.

 Брат — Александр Павлович Васильев (советский театральный художник)
 Сын — Владимир Петрович Васильев (советский актёр театра и кино)

Театральные постановки 
 КАТД имени М. Горького
 1940 — «Глубокая разведка» А. А. Крона; «Последние» М. Горького
 Саратовский ТЮЗ
 1943 — «Мещане» М. Горького
 1944 — «Доходное место» А. Н. Островского
 1945 — «Недоросль» Д. И. Фонвизина
 1947 — «Беспокойная старость» Л. Н. Рахманова
 1948 — «Ревизор» Н. В. Гоголя
 ЯГАДТ имени Ф. Г. Волкова
 «Горе от ума» А. С. Грибоедова
 «Лес» А. Н. Островского
 «Вишнёвый сад» А. П. Чехова
 «Егор Булычов и другие» М. Горького
 «Машенька» А. Н. Афиногенова
 «Настя Колосова» В. В. Овечкина
 1949 — «Заговор обречённых» Н. Е. Вирты
 1953 — «Сомов и другие» М. Горького ''(первая постановка)
 1955 — «Пролог» А. П. Штейна (МДТ имени М. Н. Ермоловой).
 1957 — «Достигаев и другие» М. Горького (ЧГТД имени С. М. Цвиллинга)

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (11 июля 1950).
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1950).
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за спектакль «Заговор обречённых» Н. Е. Вирты (1949), поставленный на сцене Ярославского ГАТД имени Ф. Г. Волкова.

Примечания

Ссылки 

Персоналии:Московский драматический театр им. Н. В. Гоголя